Хеј, соколови (; ) је пољско-украјинска песма.

Опште је прихваћено да је њен аутор је пољско-украјински песник, један од представника пољско-украјинске школе Томаш Падура (1801-1871 година) , иако неки извори доказују као пољски или украјински фолк. «Хеј, Соколи» каже козак, који је отишао у изгнанство , који тугује за домовином и девојком. Песма је била веома популарна у току совјетско-пољског рата, када је борба била у западној Украјини.

Текст

Спољашње везе 
 https://www.youtube.com/watch?v=ml1ao_QHiMQ

Песме